El término Lituus puede referirse a:

 Lituus, un bastón ritual augural en la Antigua Roma. 
 Lituus, un antiguo instrumento de viento-metal etrusco y romano.
 Lituus, una espiral donde el ángulo es inversamente proporcional al cuadrado del radio (en coordenadas polares).